(en français : « Palais du Capitaine du Peuple ») désigne plusieurs bâtiments d'origine médiévale ou Renaissance en Italie :
  à Orvieto en Ombrie ;
 Palazzo del Capitano del Popolo  à Pérouse en Ombrie ;
 Palazzo del Capitano del Popolo à Gubbio en Ombrie.